Melis steht für:

 Melis, Vorname oder Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 veraltete Bezeichnung für eine Zuckerart, siehe Zucker #Melis

Siehe auch:
 Mehlis
 Mellis
 Mellies